Il singolare maschile del torneo di tennis Internazionali d'Italia 1957 è stato vinto da Nicola Pietrangeli che ha battuto il connazionale Giuseppe Merlo, per 8-6, 6-2, 6-4.

Tabellone

Fase finale

Collegamenti esterni 

Internazionali d'Italia 1957